Antella kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Antella, Bagno a Ripoli – ort i Bagno a Ripoli, Toscana, Province of Florence,

Spanien 

 Antella (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Antella (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar